Magischer Zirkel steht für:

 einen im Rahmen eines magischen Rituals gezogenen Kreis, siehe Magischer Kreis

Zusammenschlüsse von Zauberkünstlern:
 Magischer Zirkel von Deutschland
 Magisk Cirkel Danmark
 Magisk Cirkel Norge
 The Magic Circle im Vereinigten Königreich

Siehe auch:
 Magischer Klub Wien
 Magischer Ring der Schweiz